

Góry w Stanach Zjednoczonych 
 Mount Gilbert – szczyt o wysokości 818 m n.p.m., wygasły wulkan, w stanie Alaska, na wyspie Akun Island w archipelagu Aleutów.
 Mount Gilbert – szczyt o wysokości 3391 m n.p.m., w stanie Nevada w masywie Ruby Mountains.
 Mount Gilbert – szczyt o wysokości 3995 m n.p.m., w stanie Kalifornia, w paśmie górskim Sierra Nevada

Inne góry 
 Mount Gilbert – szczyt o wysokości 1420 m n.p.m., na Antarktydzie, położony w centralnej części Półwyspu Antarktycznego. Nazwa upamiętnia angielskiego fizyka Williama Gilberta
 Mount Gilbert – szczyt o wysokości 3124 m n.p.m., w Kanadzie, w prowincji Kolumbia Brytyjska, w masywie Pacific Ranges. Nazwa upamiętnia angielskiego żeglarza Humphreya Gilberta

Zobacz też

Przypisy